Johannes VI. ist der Name folgender Personen:

 Johannes VI. (Papst) († 705), römischer Papst
 Johannes VI. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (712–715)
 Johannes VI. (Alexandria), koptischer Patriarch von Alexandria
 Johannes VI. (Byzanz) (~1295–1383), byzantinischer Kaiser
 Johannes VI. Martin (1573–1628), Abt von Münsterschwarzach

eo:Johano (regantoj)#Johano la 6-a